Försteg kan syfta på:

 Försteg – en del i en förstärkarkedja i en musik-/HiFi-anläggning, se förförstärkare
 Försteg (dans) – dansas ofta före och mellan omdans i polska